Minna – miasto w Nigerii
 Minna – wyspa w Japonii